Žebříček IIHF 2017 je žebříček národních týmů v ledním hokeji sestavený Mezinárodní federací ledního hokeje pro rok 2017.

Žebříček

Externí odkazy 
 Žebříček IIHF 2017

Lední hokej v roce 2017